Maria Haraldsdotter est une princesse norvégienne née vers 1045 et morte le .

Biographie 

Maria Haraldsdotter est la fille du roi Harald Hardrada et de sa première femme Élisabeth de Kiev, la fille du grand-duc de Kiev Iaroslav le Sage. Elle est la sœur d'Ingegerd Haraldsdotter, qui devient par la suite reine du Danemark, puis de Suède. Maria est promise par son père à Eystein Orre, le frère de sa deuxième femme, Tora Torbergsdatter.

En 1066, Maria accompagne son père et son fiancé dans leur invasion de l'Angleterre, mais elle reste dans les Orcades, où Harald fait escale pour recruter des renforts. Snorri Sturluson rapporte dans la Heimskringla qu'elle serait morte subitement le jour de la bataille de Stamford Bridge, où Harald et Eystein Orre trouvent la mort.

Arbre généalogique

Références 

Princesse norvégienne du XIe siècle
Décès en 1066